Remberto Gandarilla Suárez (Santa Cruz de la Sierra, 8 de octubre de 1925) fue un abogado boliviano con amplia trayectoria profesional y de liderazgo. Hijo de Dora Suárez Jiménez y Adolfo Gandarilla Ledesma, fue alcalde municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el año 1953, en tiempos de la Revolución Nacional de 1952 de Victor Paz Estenssoro.

Reseña biográfica

Estudió en su ciudad natal y en Europa. Abogado, político, investigador, catedrático y deportista. Experto en Administración Municipal (España), Diplomado en Administración Presupuestaria Municipal (Alemania), Miembro del Kodokan(Japón). Fundó la primera Academia de Judo en Santa Cruz; Presidente de la Asociación Cruceña de Judo; Vicepresidente de la Federación Boliviana de Judo y Presidente del Centro de Bachilleres del Colegio Nacional Florida, en 1944. 

Desempeñó las siguientes funciones: Secretario de Vinculación del Centro de Estudiantes de Secundaria; Secretario de Actas del Centro de Estudiantes de Derecho. Director de C.P. 30 Radio "Electra"; Secretario de Relaciones de la Federación Universitaria Local; Corresponsal de La Nación y Última Hora de La Paz.

Oficial Mayor del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra; H. Alcalde Municipal (1953). Catedrático de castellano de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; Juez Agrario; Jefe Departamental de Reforma Agraria; Jefe de Justicia Campesina; Secretario General de la Prefectura; Secretario General del Comité de Obras Públicas; Asesor Jurídico de la H. Municipalidad; Jefe Departamental de Trabajo; Jefe del Departamento Legal de Tierras Municipales; Secretario General de la H. Alcaldía Municipal; Secretario General del Colegio de Abogados de Santa Cruz; Delegado ante la Federación Departamental de Profesionales; Delegado ante el Consejo Departamental de Desarrollo Social; Director de Planificación de la H. Alcaldía Municipal y Delegado Asesor al XVII Congreso de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal - O.I.C.I (Montevideo - Uruguay).

Obras literarias 

 "Guía del Conductor", 1967. 
 "Santa Cruz en los Umbrales del Desarrollo",1995. Obra póstuma.
 "Cuentos y Relatos de Antaño", 2011. Obra Póstuma.

Bibliografía 
"Santa Cruz ayer y hoy", de Mario Limpias Roca, Carlos Torres Rojas y José Meruvia Soria Galvarro - 1983.

Enlaces externos 
https://books.google.com.bo/books/about/Santa_Cruz_ayer_y_hoy.html?id=WZoaAAAAYAAJ&redir_esc=y&hl=es

https://web.archive.org/web/20170317054915/http://www.valladolidinternacional.es/organizacion-iberoamericana-de-cooperacion-intermunicipal-oici/

http://docs.bolivia.justia.com/nacionales/leyes/ley-422-1968-1969.pdf

Referencias 

Políticos de Bolivia
Cruceños
Alumnado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno